Crown kan syfta på:

 Crown (engelskt mynt) – ett engelsk mynt sedna Edvard VI av England
 Henry Crown
 Crown, Pennsylvania

Se även 
 Crown Hills
 Crown Peak
 The Crown
 Toyota Crown